Eels est un groupe de rock expérimental américain
 EELS est un acronyme anglais signifiant Electron energy loss spectroscopy (spectroscopie par perte d'énergie d'électron), technique de caractérisation et d'exploration de la matière.